Шведю́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Шведюк, Александр Степанович (род. 1995) — украинский футболист.
 Шведюк, Валерий Самойлович (1946—2020) — советский футболист и украинский футбольный тренер.